Клеострат Тенедосский — древнегреческий астроном. 
 Клеострат — большой древний ударный кратер в северо-западной части видимой стороны Луны.